Цаган-Хаг:
 водоёмы:
 Цаган-Хаг — озеро в Приютненском районе Калмыкии.
 Цаган-Хаг (Ростовская область) — озеро в Ремонтненском районе Ростовской области.
 Цаган-Хаг — участок Ростовского заповедника